Міхаелла Крайчек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі її перемогла Северін Бремон.

Анна Чакветадзе виграла титул, у фіналі перемігши Василісу Бардіну з рахунком 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині 

  Анна Чакветадзе (переможниця)
  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
  Флавія Пеннетта (1-ше коло)
  Марія Кириленко (1-ше коло)
  Мара Сантанджело (2-ге коло)
  Альона Бондаренко (2-ге коло)
  Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Мартіна Мюллер (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 http://www.itftennis.com/womens/tournaments/drawsheetbyround.asp?tournament=1100015001&event=

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2007